Der Dreiband-Weltcup 2017/5 war das fünfte UMB/CEB-Weltcupturnier im 31. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 25. September bis zum 1. Oktober im Sportkomplex CHEONGJU Disability Sports Center in Cheongju in der koreanischen Provinz Chungcheongbuk-do statt. Es war das erste Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Cheongju.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2017 wurde das Preisgeld auf 52.000 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt.

Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Durch die krankheitsbedingte Absage von Jérémy Bury kamen vier Gruppenzweite in die Hauptrunde.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Frédéric Caudron
  Kim Haeng-jik
  Torbjörn Blomdahl
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury
  Murat Naci Çoklu
  Eddy Merckx
  Sameh Sidhom
  Heo Jung-han
  Nguyễn Quốc Nguyện
  Trần Quyết Chiến

Wildcardspieler
1 × UMB : Riad Nady 
2 × organisierender Verband: Cho Jae-ho,  Kang In-won

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Die Gruppenersten kommen in die Endrunde der besten 32.
 

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde:
  Le Thanh Tien
  Ma Xuan Cuong
  Lütfi Çenet
  Lee Seung-jin

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2017/1 vom 6. bis zum 12. Februar in Bursa, 
 Dreiband-Weltcup 2017/2 vom 26. März bis zum 1. April in Luxor, 
 Dreiband-Weltcup 2017/3 vom 22. bis zum 28. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2017/4 vom 3. bis zum 9. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2017/6 vom 23. bis zum 29. Oktober in La Baule, 
 Dreiband-Weltcup 2017/7 vom 3. bis zum 9. Dezember in el-Guna,

Einzelnachweise 

2017 5
Karambolageveranstaltung 2017
Billardturnier in Südkorea
Sport (Cheongju)
Sportveranstaltung in Chungcheongbuk-do